Vlašić est un toponyme qui peut désigner :
le mont Vlašić, une montagne de Bosnie-Herzégovine située dans les Alpes dinariques ;
le mont Vlašić, une montagne de l'ouest de Serbie qui fait partie des montagnes pré-dinariques.

Voir aussi : 
 , type de fromage originaire de la région de Vlašić, Bosnie-Herzégovine
 Blanka Vlašić, sauteuse en hauteur